

Населені пункти та їхні частини
 Стеґна — гміна в Новодворському повіті Поморського воєводства
 Стеґна — село в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Стеґна — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Стеґна — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Стеґна — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Стеґна — частина міста Гліноєцьк у Цехановському повіті Мазовецького воєводства

Примітки